«Perdido» (o «perdida», o sus plurales) puede referirse a: ALUCERADO

Obras artísticas 
 Perdido (1941), canción de jazz.
 Perdido (Lost) (2004), película de Darren Lemke.
 Perdidos (Lost) (1941), serie de TV.
 Perdida (1916), película de Luiz de Barros.
 Perdida (1950), película de Fernando A. Rivero.
 Perdida (2009), película de Viviana García-Besné.
 Perdida (2018), película de Alejandro Montiel.
 Perdida (2012), novela de Gillian Flynn.
 Perdida (Gone girl) (2014), película de David Fincher.
 Perdida (2006), canción de La Oreja de Van Gogh.
 Perdición (Double Indemnity) (1944), película.
 Perdición (2002), canción de La Quinta Estación.
 Perdida (2018), película de Alejandro Montiel.
 Perdida (2020-¿?), serie de televisión española.

Toponimia

Cauces de agua 
Argentina
 Arroyo Perdido
Brasil
 Río Perdido (Mato Grosso do Sul)
 Río Perdido (Paraná)
Estados Unidos
 Río Perdido (Estados Unidos)
Uruguay
 Arroyo del Perdido (Río Santa Lucía)
 Arroyo del Perdido (Arroyo Grande)

Entidades administrativas 
 Perdido (Alabama)
 Perdido Beach (Alabama)
 El Perdido (Argentina)

Construcciones 
 Perdido (-), plataforma petrolífera de México.

Otros 
 Lost, serie conocida en España como Perdidos.
 Llamada perdida
 Perdidos en la ciudad, .
 Perdidos en el espacio, .
 Perdidos en la tribu, .